Guilding kan som auktorsförkortning betyda:

 Lansdowne Guilding
 Lansdown Guilding

Robotskapade auktorsförkortningar